Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2017 se konalo ve dnech 4. a 5. března 2017 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Jednalo se o 111. šampionát pro muže a 75. pro ženy. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly mistrů světa Nizozemec Sven Kramer a Češka Martina Sáblíková. V Hamaru zvítězili Nizozemec Sven Kramer a jeho krajanka Ireen Wüstová.

Českou výpravu tvořili Sebastian Druszkiewicz, Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová.

Muži 
Mužského mistrovství světa ve víceboji se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 20 z Evropy: Itálie (3), Nizozemsko (3), Norsko (3), Polsko (3), Rusko (3), Německo (2), Belgie (1), Česko (1), Lotyšsko (1); 1 ze Severní Ameriky: Kanada (1); a 3 z Asie: Japonsko (3).

Ženy 
Ženského mistrovství světa ve víceboji se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 19 z Evropy: Norsko (3), Nizozemsko (3), Polsko (3), Rusko (3), Česko (2), Belgie (1), Bělorusko (1), Estonsko (1), Itálie (1), Německo (1), ; 2 ze Severní Ameriky: Kanada (1), Spojené státy americké (1); a 3 z Asie: Japonsko (3).

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2017, isuresults.eu

2017
Rychlobruslení v roce 2017
Rychlobruslení v Norsku
Sport v Norsku v roce 2017
Sport v Hamaru